Das Damendoppel der French Open 2006 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren die Spanierin Virginia Ruano Pascual und die Argentinierin Paola Suárez, die bereits in der zweiten Runde ausschieden. Gewonnen hat das auf Nummer 1 gesetzte Doppel Lisa Raymond und Samantha Stosur.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2006